Kula kan syfta på:

 Kula (ammunition) – projektilen till ett finkalibrigt eldvapen
 Dragkula – anordning som möjliggör tillkoppling av en släpvagn, se dragkrok
 Kula (indiskt uttryck) –  en indisk beteckning för den snävare avgränsade släktgemenskap
 Kula – en matchomgång i varpa, se varpa (spel)
 Kula – en heraldisk bild med rund form, se häroldsbild
 Kullager – ett rullningslager där själva rullkropparna utgörs av kulor
 Kulstötning– en olympisk gren inom friidrott
 Kulspel – en lek som förekommer och förekommit i de flesta kulturer
 Spelkula – en leksak som använda i flera olika spel och lekar
 Obsjtina Kula – kommun Vidin i Bulgarien
 Kula (Montenegro) – berg i Montenegro

Se även 
 Kulning – en skandinavisk sångform med ursprung i vallmusiken